The Christmas Collection:

 ;
 ;
 The Christmas Collection (альбом Il Divo).